Ulrique (voornaam), Franse meisjesnaam
 Ulrique (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam